Boletín Oficial de la Provincia (BOP) es el boletín oficial de una provincia. Véanse los siguientes artículos

Argentina 
 Boletín Oficial de la provincia del Neuquén

España 
 Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
 Boletín Oficial de la Provincia de Burgos
 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
 Boletín Oficial de la Provincia de Alicante